Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1982 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jimmy Connors je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1982